Куэвас-де-Прованко () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 38,28 км². Население — 157 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии